Гра почервонілих вух — легендарна партія в го між Іноуе Ґенан Інсекі та Кувабара Торадзіро, що відбулася 11 вересня 1846.  Гра знаменита ходом почервонілих вух.

Хід почервонілих вух  
Хід чорних 1 на діаграмі є, мабуть, найвідомішим ходом в історії го. Його називають ходом почервонілих вух, оскільки з ним пов'язане влучне зауваження лікаря, що спостерігав за грою. 

На початку гри Інсекі впіймав свого 17-річного супротивника на «домашню заготовку», і гра складалася важко для чорних. До середини партії більшість глядачів притримувалися думки, що білі перемагають, тільки лікар висловив думку, що, мабуть, виграють чорні, оскільки після зазначеного на діаграмі ходу у Інсекі почервоніли вуха, а це свідчить про роздратування. 

Мораль цієї казки в повазі до професіоналізму, майстерності. Хід чорних 1 не розпочинає яскраву комбінацію, це «простий» позиційний хід, оцінити який серед присутніх зміг лише визнаний майстер Інсекі. Тільки він збагнув, що стало важко, і, що перемога вислизає від нього. І тільки лікар, майстер своєї справи, зумів помітити зміну ситуації, виходячи з побічних ознак. 

Позицію на діаграмі за останні півтора століття аналізували найвизначніші майстри го. Вони сходяться на тому, що, мабуть, саме хід 1 став переломним у грі й дозволив чорним виграти з різницею у два очки.

Посилання 
Sensei's Library article on the Ear Reddening Game 

Го